

Patronyme 

 François Le Saulnier de Saint-Jouan (1784-1847), armateur, fondateur et premier maire de la commune de Binic.
 François Le Saulnier de Saint-Jouan (1822-1874) armateur pour la pêche à Terre-Neuve, maire de Binic.
 Louis Le Saulnier de Saint-Jouan (1848-1920) officier de mobilisés en 1870, maire de Binic.
 Régis Le Saulnier de Saint-Jouan (1921-2005), archiviste paléographe et historien breton.
 Marguerite Le Saulnier de Saint-Jouan (1879-1944), fondatrice de l'École de Coat-en-Doc'h, qui fit don à l'Institut des Salésiens du château et des terres de Coat-en-Doc'h en Lanrodec.
 Pierre Le Saulnier de Saint-Jouan (1888 -1915), capitaine mort au combat, dont la biographie a été écrite par Geoffroy de Grandmaison. Ouvrage couronné par l’Académie française.

Toponyme 

 Saint-Jouan-des-Guérets, commune française d'Ille-et-Vilaine.
 Saint-Jouan-de-l'Isle, commune française des Côtes d'Armor.
 Saint-Jouan. Quartier de Saint-Brieuc, éponyme de la famille Le Saulnier de Saint-Jouan, qui tient son nom d'une chapelle Saint-Jean, ou Saint Jouhan.
 Saint-Jouan. Quartier de Cancale.
 Saint-Jouan. Hameau de Pleurtuit.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme